Le nom Blaine peut désigner :

Toponyme

Aux États-Unis 
 Blaine (Dakota du Nord), ancien nom de Menoken ;
 Blaine (Indiana) ;
 Blaine (Maine) ;
 Blaine, une ville du comté d'Anoka, dans le Minnesota ;
 Blaine, une ville du comté de Lawrence, dans l’État du Kentucky ;
 Blaine (Ohio) ;
 Blaine (Tennessee) ;
 Blaine, une localité du comté de Whatcom dans l'État de Washington ;
  ;
 Township de Blaine (Michigan) ;
 Township de Blaine (Pennsylvanie).

En France 
 Blaine, une ville gallo-romaine aujourd'hui disparue, proche d'Auxon dans l'Aube, où subsistait encore une villa gallo-romaine au début du . Elle recela quelques antiquités, à présent exposées au musée de Troyes.
 Blaine, hameau de la ville Louhans Chateaurenaud, Bresse Bourgogne du Sud

Patronyme 

Barbara Blaine (1956-2017), militante américaine ;
David Blaine (1973-), prestidigitateur et cascadeur américain ;
Hal Blaine (1929-2019), batteur, musicien de studio américain ;
James Blaine (1830–1893), homme politique américain ;
John J. Blaine (1875-1934), homme politique américain ;
Julien Blaine (1942-), activiste culturel français (sous divers pseudonymes) ;
Vivian Blaine (1921-1995), actrice et chanteuse américaine.

Blaine est aussi un prénom notamment porté par :
Blaine Capatch (1965-), scénariste et acteur américain ;
Blaine Anderson, personnage fictif de la série Glee
Blaine, une poupée de la collection Barbie

Autres 
 Le test de Blaine est un test de la finesse du ciment.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme

es:Anexo:Líderes de Gimnasio de Kanto#Blaine